Bob Bryan and Mike Bryan eram os atuais campeões mas decidiram não participar. Johan Brunström e Raven Klaasen conquistaram o título, derrotando Juan Sebastián Cabal e Robert Farah na final por 6–3, 6–2.

Cabeças de chave

  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (Quartas de final)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (Primeira rodada)

<li>  Eric Butorac /  Lukáš Dlouhý (Quartas de final)
<li>  Daniele Bracciali /  Potito Starace (Primeira rodada)

Chave

Ligações externas
 Chave de duplas

D